Ел Коломито има више значења:

 Ел Коломито (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коломито (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коломито (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коломито, Лос Коломос (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Коломито (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Коломито (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Коломито (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Коломито (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику